Аллсвенскан 2020 — 96-й сезон від часу створення вищого дивізіону (в 1924 році). У чемпіонаті брали участь традиційно 16 клубів. 

Чемпіонський титул достроково здобув клуб Мальме ФФ.

Зміни порівняно з попереднім сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Учасники сезону 2020 року

Турнірна таблиця

Результати матчів

Лідери чемпіонату

Плей-оф 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9/13 грудня 2020

|}
Путівку до Аллсвенскан завоював клуб Кальмар ФФ.

Див. також 
 Супереттан 2020
 Кубок Швеції з футболу 2019—2020
 Кубок Швеції з футболу 2020—2021

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Аллсвенскан на soccerway 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
2020 у шведському спорті